Associazioni di pubblica assistenza ed altri enti di soccorso:

 Croce Verde APM (Milano)
 Croce Verde Isola d'Elba (Portoferraio)
 Croce Verde Padova (Padova)
 Croce Verde Sestri Ponente (Sestri Ponente)
 Croce Verde Torino (Torino)
 Croce Verde Verona (Verona)
 Croce Verde Bergamo (Bergamo)